Три́о:

 Трио — музыкальный ансамбль из трёх музыкантов.
 фортепианное трио — камерный ансамбль в составе фортепиано, скрипки и виолончели, а также произведение для такого состава инструментов.
 струнное трио — камерный ансамбль в составе скрипки, альта и виолончели.
 power trio — формат рок-группы, состоящий из соло-гитары, бас-гитары и ударных.
 Трио — средняя часть сложной трёхчастной формы.
 Трио (фильм) — российский фильм (2003).
 Trio (группа) — немецкая рок-группа, прославившаяся хитом «Da Da Da» (Ich Lieb Dich Nicht Du Liebst Mich Nicht).
 Trio (альбом) — совместный кантри-альбом певиц Долли Партон, Линды Ронстадт и Эммилу Харрис (1987).